

Biografia
Figlio unico di Kermit e Edith Rexford, all'inizio degli anni quaranta lavorò nella concessionaria Chevrolet del padre e iniziò a gareggiare su ovali sterrati presso alcuni circuiti locali. Dopo aver servito per due anni la marina militare statunitense come operatore della torre di controllo ritornò a gareggiare nelle competizioni locali. 

Alla fine dell'estate del 1949, mentre partecipava a una festa, Rexford venne a sapere che Julian Buesink, rivenditore di auto usate di Jamestown aveva iscritto una sua macchina ad una gara NASCAR sul Langhorne Speedway ed era alla ricerca di un pilota. Rexford si propose come pilota e i due siglarono un accordo. Rexford concluse la sua prima gara quattordicesimo su 45 partecipanti. Conclusa la stagione del 1949 al 12º posto partecipando solo a 3 gare su 8, Rexford iniziò la stagione del 1950 insieme al compagno Lloyd Moore sempre supportato da Julian Buesink. Rexford partecipò a 17 dei 19 eventi, registrando una vittoria e un piazzamento medio all'undicesimo posto che gli valsero il titolo dopo che Lee Petty e il campione in carica Red Byron vennero penalizzati per aver gareggiato in gare non organizzate dalla NASCAR.

Dopo la vittoria del titolo, Rexford ha gareggiato per altre tre stagioni non classificandosi mai oltre la quinta posizione.

Dopo aver lasciato la NASCAR nel 1953, Rexford continuò a gareggiare nel campionato organizzato dall'Automobile Racing Club of America (ARCA) fino al suo ritiro nel 1956.

Dopo diversi mesi di malattia, morì il 18 aprile 1994. Ancora oggi è il campione NASCAR più giovane di sempre.

Palmarès
 nella NASCAR Grand National del 1950.

Risultati

NASCAR

Note

Collegamenti esterni 
 

Piloti della NASCAR